Jesús hace referencia a varios artículos:

Nombre propio 
 Jesús (nombre), nombre propio masculino.
 Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo.
 Jesús Barrabás, personaje citado en el Nuevo Testamento.
 Jesús Adrián Romero, cantante y compositor mexicano.
Jesús Aguilarte, político venezolano.
 Jesús Alfaro, exfutbolista mexicano
 Jesús Bea Martínez, futbolista español
 Jesús ben Ananías, profeta que anticipó la destrucción del Templo de Jerusalén según Flavio Josefo.
 Jesús ben Damneo, Sumo Sacerdote de Israel 
 Jesús De la Luz Ceballos, escultor español
 Jesús Gallego Marquina, pintor español
 Jesús Guerra Zayas, músico, compositor y arreglista cubano
 Jesús India, exfutbolista español
 Jesús Llano, exjugador de baloncesto español
Jesús Manuel Silva, abogado venezolano. 
 Jesús María López-Sanz, pediatra español y jugador de balonmano
 Jesús Mario Castro, exfutbolista uruguayo
 Jesús Martínez Oliva, artista contemporáneo y profesor universitario español
Jesús Medina Ezaine: periodista venezolano.
 Jesús Mercado Rodríguez, exfutbolista mexicano
 Jesús Muñoz y Rivero, paleógrafo español
 Jesús Nava Romero, jefe de una banda de sicarios y narcotraficantes de México
 Jesús Paesch, futbolista arubeño
 Jesús Sánchez Japón, exfutbolista español
Jesús Suárez Chourio, militar y político venezolano
 Jesús Tomelloso, filósofo, escritor y fotógrafo español
 Jesús Villanueva Barriga, militar y político de México
 Jesús Villar Hernández, médico e investigador español
 Jesús Yécora, futbolista español

Lugares

En España 
 Jesús, localidad de la provincia de Tarragona, España.
 Jesús, distrito municipal de la ciudad de Valencia, España.

En Perú 
 Jesús, capital de la provincia de Lauricocha.
Distrito de Jesús María, distrito en Lima
 Distrito de Jesús, región de Cajamarca.
 Distrito de Jesús, región de Huánuco.

En Argentina 
 Jesús María, ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina.

Además 
 Jesús histórico, vida y enseñanzas de Jesús por métodos históricos críticos.
 Jesús de Nazareth, película de 1942.
 La vida pública de Jesús, película de 1979.
 Jesus, película de 1999.
 Jesus of Nazareth, miniserie para televisión angloitaliana de 1977.
 Jesús de Nazaret, libro del papa Benedicto XVI de 2007.